Agave lechuguilla, planta crassa del gènere Agave 
 Desert de Lechuguilla, desert d'Arizona on es troba la planta lechuguilla 
 Cova Lechuguilla, gran cova a Nou Mèxic